Бо́йсе (Бойзи;   (местное произношение) или ; ) — название ряда географических объектов на территории США:

 Бойсе — столица штата Айдахо.
 Бойсе — округ штата Айдахо.
 Бойсе — река на территории штата Айдахо.
 Бойсе — аэропорт города Бойсе.
 Национальный лес Бойсе — лес на территории штата Айдахо.
 Бойсе — исчезнувший город на территории штата Техас.
 Бойсе-Сити — окружной центр округа Симмарон, штат Оклахома.